{{Ficha de personaje de manga y anime
|título           = Majin Boo
|imagen           = 
|tamaño           = 
|subtítulo        = 
|obra             = Dragon Ball
|enlaceobra       = 
|nombre_ja        = 魔人ブウ
|nombre_ja_trad   = Majin Boo
|nombre_ja_latino =
|otros nombres    = 
|sexo             = Asexuado (personalidad masculina)
|nacimiento       = 
|edad             = Sobre 5 millones de años
|altura           = 
|peso             = 
|tipo sanguíneo   = 
|especie          = Entidad primordial
|raza             = Demonio
|procedencia      = Universo 7
|familia          = 
|primeraaparicion = Capítulo 232 de Dragon Ball Z
|ultimaaparicion  = 
|relevancia       = VillanoPersonaje secundario
|dibujante        = Akira Toriyama
|seiyu            = 
|doblador         =  Mario Sauret (México)  Marcos Patiño (DBZ Kai y DBS)   Daniel Palacios
|ocupación        = 
|organización     = 
|rango            = 
|tipotecnicas     = 
|listatecnicas    = Kame Hame HaKikōhaSaiseiBoo gordoBreathHenka BeamKaifuku no jutsuKiai GanShōgekihaBoo altoEkishōkaKyūshūJinrui Zetsumetsu KōgekiSuper Ghost Kamikaze Attack Obake Matomete 10 nin FinishHenka BeamRenzoku Super DonutsBoo puroUdebunri KōgekiChikyū Hōkai no IchigekiShunkan Idō
}}

, conocido en el doblaje y ediciones manga de Hispanoamérica como Majin Buu, en el doblaje de España como Bubú o Monstruo Buu y en el doblaje estadounidense como Majin Boo,  es un personaje de ficción de la serie de manga y anime Dragon Ball. Su nombre forma un juego de palabras con el de dos magos que saben despertarlo, Bibidi, y su hijo quien lo libera, Babidi; hacen referencia a la película de Disney La Cenicienta y las famosas palabras mágicas del hada madrina, Bibidi Babidi Boo. Es el último gran enemigo al que se enfrentan los héroes en Dragon Ball Z, un demonio rosado con poderes mágicos para convertir a quien quiera en dulce y habilidades como regenerarse casi de forma infinita y absorber personas, tras lo cual cambia de forma y se vuelve más poderoso adquiriendo su energía y habilidades especiales.

Majin Boo

Su creación 
Originalmente se creía que esta entidad fue una creación del hechicero Bibidi 5 millones de años antes del año cero de la Cronología de Dragon Ball; sin embargo, Bills menciona en el manga que ha existido desde mucho antes como una fuerza primordial y solo fue despertado por Bibidi.

Su cuerpo es un compuesto de células y bioquímicos desconocidos que mezclados con mucha energía lo hacían un individuo prácticamente indestructible y le otorgan variadas habilidades, entre ellas regenerar o volver a unir las partes de su cuerpo que pierda durante el combate (así como utilizar estas últimas para absorber a alguien), maleabilidad de sus tejidos, capacidad de absorber ataques para fortalecerse mientras no sean lo bastante fuertes para matarlo, y la que lo hace más letal, capacidad de generar por sí solo la energía que necesite para combatir. Inicialmente tenía la apariencia de un niño pequeño y aniquiló cientos de planetas durante varios años, pero era un ser que ni el propio Bibidi podía controlar, así que éste lo encerraba en una esfera mediante una fórmula mágica cuando no lo necesitaba. 

Cuando los Kaiō Shin lo enfrentaron intentando detener la destrucción que Boo causaba, asesinó a los Kaiō del norte y el oeste, absorbió al del sur adquiriendo una fuerza y energía mayores con la apariencia de un coloso musculoso, posteriormente absorbió al Dai Kaiō Shin, disminuyendo su resistencia, energía y agresividad pero obteniendo nuevos poderes mágicos (como transformar lo que sea en lo que quiera), en esta transformación adquirió una apariencia obesa y una gran apetencia de la comida de la cual obtenía su energía. Gracias a que asimiló accidentalmente la mente inocente y pura del Dai Kaiō Shin Bibidi fue capaz de controlarlo con mayor facilidad distorsionando y manipulando su visión del bien y el mal (en el presente Boo explicaría a Mr. Satán que destruía y asesinaba porque el mago le había enseñado que eran cosas buenas). Finalmente quedaría encerrado en la esfera cuando Bibidi fue asesinado por Shin y Kibito.

Luego de más de una década, en un auditorio de Japón, Akira Toriyama dijo que en realidad no fue Bibidi quien lo creó, sino que existe desde tiempos inmemoriales, su ciclo de vida alterna largas hibernaciones con períodos de devastación, cada vez que reaparecía absorbía maldad, Bibidi simplemente sabía cómo invocarlo y ponerlo bajo su control.

El despertar en la Tierra 
En el año 774, Babidi, hijo de Bibidi, liberó al monstruo utilizando la energía de Gokū, Gohan y Vegeta transformados en Super Saiyajin 2. Para ello utilizó en primer lugar a Spopovitch y a Yamu, dos humanos subordinados que extrajeron la mitad de la energía necesaria de Gohan con una jeringa especial. Posteriormente usó a Vegeta ya que sus subordinados (salvo Dabura) no podían hacerles frente. Vegeta por su parte se dejó controlar por Babidi a propósito para incrementar su poder y forzar una lucha contra Son Gokū. Boo consiguió salir de su encierro y en unos instantes derrotó a Dabura, Gohan y Kaiō Shin.

Al observar la enorme fuerza de Boo, Vegeta dejó inconsciente a Goku tras interrumpir su combate para enfrentarlo. Aunque en un primer momento pareció dominar a Boo, Vegeta se vio superado por su invulnerabilidad y regeneración. Poniéndose en el lugar de Goku y mostrando por primera vez sentimientos de nobleza, Vegeta decidió concentrar toda su energía en una potente explosión que lo autodestruiría y desintegraría a Boo, razonando que no podría regenerarse si no quedaban trozos desde donde reconstruirse, pero esto no dio resultado y acabó sacrificando su vida en vano, ya que las moléculas de Boo se reagruparon y lo reconstruyeron sin ningún problema.

Planeando el contraataque 
Babidi, quien había sido descuartizado por Piccolo, sobrevive agónico a la explosión y amenaza a Boo para que restaure su cuerpo con sus poderes o volverá a sellarlo; tras esto decide vengarse de los responsables por lo que se encaminan a la ciudad más cercana. Los guerreros Z se reunieron junto con sus amigos en el Palacio de Kamisama, desde donde les llegó por telepatía un mensaje de Babidi: quería encontrar a Piccolo, Trunks y Goten, que habían impedido que Boo matase a Vegeta y lo habían atacado. Para presionarlos, Babidi instigó a Boo y le hizo convertir a todos los habitantes de la ciudad en caramelos, para luego comérselos antes de destruir la ciudad.

Como Vegeta había muerto, Gohan estaba desaparecido y a Gokū solo le quedaban unas pocas horas en la Tierra, este último decidió enseñar a Trunks y Goten la técnica de la Fusión Metamoru. Ante la amenaza de Babibi de destruir la Capital del Oeste, y con ella la Corporación Cápsula y el Radar del dragón, Goku tuvo que encarar a Boo y enfrentarlo como Super Saiyajin 3. Todo esto para ganar algo tiempo y poder recuperar el radar del dragón, sabiendo que aunque lo superara en combate que no lo vencería pues esta transformación reducía su tiempo en el mundo de los vivos; sumado a que Gokú aun no dominaba esta transformación por lo que no podía utilizar sus poderes al máximo.

Una vez recuperado el radar, Goku detuvo la pelea y logró convencer a Boo que esperara un par de días para enfrentarse a alguien muy fuerte. Babidi le ordenó que acabara con Gokū pero este último abandono la escena con la teletrasportación, mientras Babidi se la paso regañando a Boo por dejar escapar a Goku de la escena, Boo finalmente se hartó de seguir las ordenes de Babidi y de sus constantes regaños que rápidamente lo agarra por el cuello y le rompe las cuerdas bucales, para que este ya no pueda hablar nunca más y también a sabiendas de que solo Babidi conoce el conjuro exacto que puede sellar al monstruo rosado nuevamente en su prisión, Boo de forma despiadada lo asesina de un solo puñetazo, destruyéndole su cabeza en mil pedazos, para posteriormente lanzar por los aires el cadáver de Babidi y rematarlo con un ataque de Ki. Días después tras fusionarse con éxito en Gotenks, se lanzaron a luchar contra Boo, pero fueron derrotados fácilmente ya que envanecidos por su poder lo atacaron antes de lograr un nivel de poder adecuado.

Los dos Boo 
Al librarse por fin del control de Babidi, el monstruo Boo continuó destruyendo ciudades y aterrorizando a la población por diversión. Se construyó una casa propia con arcilla hecha con personas transformadas con sus poderes y se dedicó a aniquilar la raza humana mientras esperaba a sus oponentes. Como el ejército de la Tierra no había logrado nada contra el monstruo, se decidió mandar a Mr. Satán a que acabase con él. Este le dio bombones envenenados (que no le hicieron nada) y una "Game Poy" - bomba (que tampoco dio resultado). Mr. Satán cayó en gracia a Boo y este le admitió como su esclavo, aunque poco a poco se ganaron el genuino aprecio del otro. Poco después Boo encontró y curó un perro herido que luego llamarían Bee, esto y la amistad con Mr. Satán sacaron a relucir su lado bondadoso.

Satán logró convencer a Boo de que estaba mal hacer daño a la gente por lo que este le prometió no volver a comportarse de forma violenta, pero dos bandidos que se acercaron hasta allí, dispararon a Satán y a Bee por diversión, Boo logró sanar a ambos, pero ya que durante toda su existencia nunca se había tomado la molestia de controlar sus arrebatos de ira el comenzar a hacerlo ahora le suponía un doloroso suplicio, pero haciendo un esfuerzo mantuvo su promesa y liberó su furia en forma de un humo gris; este humo era en realidad la maldad de Boo purgada de su cuerpo y que al separarse formó a otro Boo (parecido a lo que sucedió con Kamisama cuando desprendió a Piccolo Daimao de su cuerpo), de aspecto esquelético y anciano, este Boo aniquiló a uno de los bandidos sin piedad con un ataque de Ki.

El nuevo Boo poseía la mayoría del poder de Boo y tras derrotar al primero lo absorbió convirtiéndose en un nuevo Boo más malvado que los dos anteriores y asesina brutalmente al segundo bandido. Tras esto, Boo intenta atacar a Satán y al perro Bee, pero en el último segundo se abstiene de atacarlos, ya que aún mantenía reminiscencias de su amistad y les perdona la vida por el momento. Posteriormente Boo logró aprender la manera de detectar el Ki de las personas y se dirigió rápidamente al Palacio de Kamisama, ansioso por luchar. Piccolo le pide tiempo según el acuerdo hecho con Gokú, pero Boo impaciente lo rechaza. Mientras los pequeños dormían en la habitación del tiempo, Boo lanzó un poderoso ataque de Ki (por desesperada petición de Piccolo intentando ganar tiempo), con el que terminó matando a todos los habitantes de la Tierra, con excepción de Mr. Satán y el perro Bee, así como también a Ten Shin Han y Chaozu, ya que estos dos últimos lograron esquivar el ataque de Ki. Luego, Piccolo logró convencerlo para que entrase en la sala (llevándolo a dar vueltas por el templo) y tras un combate en el que parecía que Gotenks llevaba las de perder (en parte debido a que perdía tiempo valioso presumiendo), el Namekiano destruyó la puerta de la sala para que todos quedasen encerrados.

Desgraciadamente Boo logra abrir un portal dimensional por el que pudo escapar y comerse a todos los que estaban en el Palacio de Kamisama, a excepción de Dende, quien gracias al sacrificio de Mr. Popo logró escapar con vida a la superficie. Poco después lograron salir Gotenks y Piccolo gracias a su transformación en Fase 3.

Gotenks, convertido en Super Saiyajin 3, logró poner contra las cuerdas al demonio y aparentemente estuvo a punto de acabar con él, pero acabó el tiempo límite de la fusión (30 minutos). Boo en lugar de matarlos esperó a que llegase Gohan al cual había detectado y al que en realidad quería enfrentarse (había luchado con Gotenks para entretenerse y atraerlo). Pronto se vio la superioridad de Gohan, a quien Rō Kaiō Shin había liberado su verdadero poder, llegando a darle una paliza; por ello Boo ideó entonces un plan: esperar que pasara una hora para que los niños pudiesen fusionarse en Gotenks nuevamente y absorberlos junto a Piccolo, obteniendo así el poder de uno y la inteligencia superior del otro, sobrepasando a Gohan con creces.

Cuando Boo iba a darle el golpe de gracia, Gokū, vuelto a la vida gracias a Rō Kaiō Shin, se transportó a la Tierra con la intención de fusionarse con Gohan usando los pendientes Potara, Boo planeaba matar a Goku para evitar la fusión, pero repentinamente sufrió una pérdida enorme de poder, al agotarse el tiempo de la fusión, quedó con la apariencia de Piccolo. Este poder era insuficiente para enfrentar a Gohan, por lo que Gokú se desinteresó y le encargó a su hijo acabarlo; sin embargo Boo logró emboscar y absorber a Gohan obteniendo más poder que nunca.

Los más fuertes del universo 
Enma Daiō ordenó a Uranai Baba que llevase a Vegeta a luchar contra Boo. Al principio Vegeta se negaba a fusionarse con Goku porque en su última pelea juntos, donde se suponía que usarían su máximo poder, este le oculto que podía convertirse en Super Saiyajin 3 para no acortar el tiempo que podía permanecer muerto en la Tierra y no herir el orgullo de Vegeta, pero al sentir el Ki del nuevo Boo y oír que mataron a todos, aceptó hacer la fusión dando origen a Vegetto, el guerrero más fuerte que presenta esta saga. Este superaba ampliamente a Boo; que al verse acorralado no tuvo otra solución más que absorberlo para así poder vencerlo, sin darse cuenta de que Vegetto se dejó absorber a propósito, creándose una barrera protectora para evitar que los órganos internos de Boo lo atraparan para explotar su poder (como le pasó a los demás) y así infiltrarse en su cuerpo para liberar a los que había absorbido previamente.

Desgraciadamente, al no ser ninguno de los dos un supremo Kaio-Shin, la fusión Pothara se vería afectada en su duración, forzando su separación al cabo de una hora (Esto recién se explicó en Dragon Ball Super durante los eventos del arco de Goku Black). Aun así, pudieron liberar a todos, debilitando progresivamente al demonio al separarlos de su cuerpo, por lo que este se manifestó en su propio interior para detenerlos. Como una forma de entorpecerlo, Vegeta amenazó con arrancar al Boo bueno, cosa que aterró a Super Boo ya que señalaba a esa versión como la "esencia" y temía ser como era antes de poseerlo; aun así, Vegeta hizo caso omiso de la advertencia y arrancó al Boo bueno de todas formas. Ante el colapso de Super Boo, Goku y Vegeta logran encontrar una salida a través de los orificios de vapor de la cabeza y salir del interior del cuerpo de Super Boo, junto con Gohan, Piccolo, Trunks y Goten. Una vez en el exterior vieron que el monstruo se transformó en un nuevo Boo de aspecto más pequeño e infantil que los anteriores (llamado Kid Boo) y sin sentimiento alguno; sin embargo Goku y Vegeta pudieron notar con horror que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, cuando se le había retirado un ser que había absorbido, su Ki no disminuía como pensaron, sino que fue todo lo opuesto, incrementaba velozmente.

Este Boo es reconocido por el supremo Kaiō Shin como el Majin Boo original creado por Bibidi (padre de Babidi), quien había sido capaz de matar a dos Kaio y absorber a otros dos naciendo así el Boo que despertara en la Tierra Babidi, el dios reconoce a esta versión como algo más aterrador y fuerte que todos los anteriores; Boo mientras tanto, al verse nuevamente consciente crea de inmediato una bola de energía que azota contra el planeta y lo destruye. Para salvarse, Goku debe abandonar a sus hijos, por lo que solo logran escapar al planeta de Rō Kaiō Shin él, Vegeta, Mr. Satán, el perro Bee y Dende.

La pelea final 
Kibitoshin por orden de Rō Kaiō Shin se teletransporta a la Tierra a ayudar a Goku y Vegeta y los transportó sin pérdida de tiempo al Planeta Kaiō Shin. Boo aprende la teletransportación de Kibitoshin y se transporta a donde llegaron los demás. Rō Kaiō Shin les aconseja que usen el planeta como campo de batalla ya que es resistente y no podrán destruirlo y les entrega otro par de pendientes, pero Goku y Vegeta los destruyen al no querer fusionarse y tras echarlo a suertes Goku inició el combate. Aún en Super Saiyajin 3 Goku lo pasaba realmente mal contra este Boo realmente feroz que no le daba un respiro, ya que al estar vivo su poder se consumía más rápido y no podía acumular poder tan rápido como antes para acabarlo. Vegeta decidió luchar contra Boo, logrando detenerlo mientras Goku reunía suficiente energía para destruirlo. Sin embargo, al estar vivo, el estado de Super Saiyajin 3 era desventajoso y tras perder toda la energía que acumuló regresó a su estado normal. Boo mientras tanto peleó contra Vegeta Super Saiyajin 2 derrotándolo fácilmente y dedicándose a torturarlo. En ese momento Mr. Satán, creyendo que todo era un sueño, desafió a Boo, evitando que siguiera peleando con un Vegeta maltratado, para un segundo más tarde suplicarle perdón. Sin embargo en ese momento Boo sufrió un arranque de ira en el que expulsó al Boo bueno en medio del humo que liberó (en el anime lo escupió), este Boo se enfrentó a él, pero el original era más fiero y parecía inagotable decantando la pelea a su favor hasta que el Boo bueno se quedó sin fuerzas.

Mientras tanto Vegeta ideó un plan: los Kaiō Shin y Dende debían ir a Namek para convocar a Polunga y pedirle 2 deseos, que la Tierra volviese a existir y que resucitaran a todos los que habían muerto desde el día en que Babidi llegó a la Tierra, con excepción de los extremadamente malvados, para que así Gokū creara la Chō Genkidama, en la que cada terrícola daría su energía voluntariamente. Cuando los deseos se cumplen y todos los habitantes de la Tierra resucitan, incluyendo a Vegeta (ya que gracias a sus acciones recientes se había redimido) y con la ayuda de Kaiō Sama del Norte, Vegeta se comunicó con todos los terrícolas para pedirles su energía, pero a causa de sus modales prepotentes, no consiguió convencer más que a sus amigos; Goku tampoco consiguió muchos más apoyos, pero para sorpresa de todos, fue Mr. Satán quien consiguió que casi toda la población humana cediese su energía para acabar con Boo, demostrando que a pesar de no ser una persona bastante fuerte como uno de los guerreros Z, es gracias a él que tendrían la posibilidad de derrotar a Majin Boo. Mientras Goku reunía la energía, Vegeta volvió a enfrentarse una vez más a Boo para distraerlo completamente, lograr algo de tiempo y que Gokü completara una Chö Genkidama con el poder necesario para destruir a Boo.

Desgraciadamente Goku estaba exhausto y no tenía suficiente energía para lanzar la Chō Genkidama y Boo, utilizando su potencial al límite, estaba logrando devolvérsela, por ello Vegeta decidió usar el último deseo de Polunga para pedir que Gokú recuperara su fuerza, de esta forma pudo transformarse en Super Saiyajin y lanzar la Chō Genkidama para acabar con el monstruo, salvando el universo una vez más. Mientras Boo era destruido por el ataque Gokú mostró su respeto por el gran oponente que Boo resultó ser, deseando que reencarnara para poder enfrentarse a él una vez más.

Después de la victoria 
Con el combate finalizado, el Boo bueno es encontrado por el perro Bee en el campo de batalla y pasaría a llamarse Mr. Boo, sin embargo Vegeta por miedo a que aparezca otra vez el Majin Boo malvado intenta eliminarlo de una vez por todas, pero Mr. Satán interviene y les pide que por favor le perdonen la vida, ya que al no poseer ahora su parte malvada ni ser manipulado por otros, ya no era una amenaza para nadie y les jura que cargara con el peso de la responsabilidad de cuidarlo en su casa, pero Vegeta insiste en tratar de eliminarlo y le pide a Mr. Satán que se aparte del camino. Por otro lado, Goku consigue convencer a Vegeta de que le perdone la vida a Mr. Boo, en gratitud por su ayuda en la pelea, ya que según el guerrero Saiyajin, si este no hubiera intervenido junto con Mr. Satán en la pelea, todos ellos estarían muertos ahora, por lo que finalmente Vegeta a regañadientes decide seguirle la corriente y le perdona la vida a Mr. Boo, para que momentos después sea curado por Dende. Seis meses después y con la ayuda de las Dragon Balls de la Tierra, se le pidió a Shenlong que borrara de la memoria de todos de los habitantes de la Tierra los malos recuerdos que tenían sobre los ataques de Majin Boo y de que este alguna vez fue malvado con la excepción de los Guerreros Z, para que de esta forma pudiese vivir con ellos en el planeta Tierra. Desde entonces vive en casa de Mr. Satán y se presenta a los torneos de artes marciales, donde vence a todos los rivales y se deja vencer en la final por su amigo.

El Boo original, como fuese el deseo de Gokú tras derrotarlo, reencarna como un humano llamado Oob, que es totalmente lo opuesto a él, un chico modesto y tímido nacido en una humilde aldea del desierto. Este se presenta al 28º Tenkaichi Budokai con la intención de ganar el premio mayor para su pobre hogar. Sin embargo Goku poniéndolo furioso le hace pelear con todo su potencial y tras tomar medida de su fuerza y experiencia decide abandonar el torneo para irse a vivir con él y entrenarlo para que pudiese proteger la tierra en el futuro cuando este ya no esté.

Dragon Ball GT 
Durante la invasión y conquista de la Tierra por parte de Baby, Mr. Boo logró escapar del lavado de cerebro del androide aislando la semilla que los controlaba y tras ello protegió a Mr. Satán y a Pan escondiéndolos dentro de su cuerpo, tras esto asiste a Oob que se enfrentaba a Baby, sin embargo al ver la diferencia de poder existente detiene la Bola de la Muerte de Baby con su cuerpo y es destruido, haciendo que sus restos y su poder se unificaran con Oob; al suceder esto aparece como un espíritu quien revela al muchacho que ambos eran un solo individuo, ya que el niño es la reencarnación de su parte maligna, ahora purificado. Es así como a partir de este momento adoptan el nombre Ooboo, quien tiene un poder similar al de Super Boo, teniendo también los poderes para convertir gente en dulces o la inmunidad a sus propios ataques; aunque cabe aclarar que no se regenera ya que su cuerpo es básicamente humano, lo cual lo hace más vulnerable y débil.

La Batalla de los Dioses 
Boo es uno de los invitados al cumpleaños de Bulma y se dedica como siempre a comer monstruosas cantidades de comida por lo que no presta atención al resto de la celebración o la presencia de Bills, hasta que el dios nota que el demonio ha acaparado todos los pudines de la fiesta y se los está comiendo; interesado en este postre que nunca lo ha probado, pide a Boo que le dé algunos, cosa a la que este se niega y tras algunos momentos ambos se enfrascan en una discusión infantil donde la actitud grosera de Boo hace perder los estribos al Dios de la Destrucción, quien le da una golpiza con la que inicia su enfrentamiento contra los Guerreros Z.

Saga de Champa 
Boo es uno de los elegidos para combatir en el torneo entre los universos 6 y 7, de parte del séptimo universo (convencido de que participara, a cambio de darle el deseo de las Super Dragon Balls a él), sin embargo este no participa ya que se queda dormido cuando iba a realizar el examen teórico (en el manga no lo realiza, pues no puede ni escribir su nombre).
Finalmente despierta al haber terminado el torneo.

Torneo del Poder 
Durante el torneo de exhibición previo al Torneo del Poder, Boo es elegido para luchar contra los guerreros del Universo 9 en donde este mostró todavía poseer sus clásicas habilidades de lucha y con un poco de dificultad consigue ganar su encuentro, para cuando esta el lapso de 10 días antes del inicio del torneo, Boo comienza un riguroso entrenamiento y estar preparado para participar, tanto que incluso adelgaza, adquiriendo una apariencia esbelta y en forma. Sin embargo el día de la partida a la arena de combate, Boo infortunadamente se queda dormido y no pueden despertarlo a tiempo, aun con todos los intentos de Mr. Satán para hacerlo reaccionar, los cuales tampoco tienen éxito, por lo que desafortunadamente no puede participar en el Torneo del Poder, teniendo que ser reemplazado a última hora por otro miembro, siendo su última opción más viable el malvado emperador Freezer.

Transformaciones 
Véase también: Majin Boo

Majin Boo Bueno 
El Boo  es el liberado en la tierra por Babidi, es gordo y tiene una personalidad infantil, esto se debe a haber absorbido al Dai Kaiō Shin; debido a que este era un ser bondadoso, y un elemento esencial del Boo original era la maldad, dentro del nuevo cuerpo obeso de adquirió, ambos elementos se repelieron durante los millones de años que permaneció dentro del huevo, quedándose cada uno con una mitad de la sustancia de la que estaba hecho su cuerpo. Con toda su parte malvada dentro de él es más poderoso que Goku, Gohan o Vegeta transformados en Super Saiyajin Nivel 2 y a Gotenks en estado normal, pero Goku Super Saiyajin 3 lo supera radicalmente, sin su maldad pierde gran parte de sus poderes. Luego de acabar con la parte maligna, se queda a vivir en la Tierra con Mr. Satán y se cambia el nombre a Mr. Boo.

Majin Boo Maldad Pura 
El Boo de  aparece cuando el Boo bueno se enoja a tal grado que no puede contenerse y sale un humo negro de los orificios que tiene en su cabeza, este humo se condensa en un Boo muy flaco y color negruzco que se come al Boo bueno. Es mucho más poderoso que el Boo bueno; el nivel de sus habilidades está entre las que tiene en su siguiente forma y su forma pura. En realidad no es ninguna transformación de Boo, solo es pura maldad con forma, la maldad que el Boo bueno no pudo contener, no obstante que sin ella Boo no hubiera retornado a su forma original.

Majin Boo Malo 
El Boo , también conocido como "Super Boo" por los fanáticos, es en lo que se convierte el Boo de pura maldad cuando se come al Boo bueno, con lo que recupera en buena medida las características más importantes del Boo original (un corazón maligno y gran parte de su versatilidad), siendo ahora los vestigios de sus estados anteriores lo único que lo debilita. Es más alto que sus formas anteriores, de voz más grave y con más musculatura, además de que no lleva el chaleco negro y la capa llevando otro calzado en lugar de las botas y manillas en lugar de guantes. En suma, tanto física como mentalmente, aunque es un ser malvado y tiene más poder, este aún conserva los recuerdos de cuando Mr. Satan fue amigo de su contraparte, siendo esta la razón por la cual no le hizo nada a él y a su perro Bee la primera vez que se vieron. Su poder es mayor al de Goku Super Saiyajin 3 ya que el mismo lo dijo, se lo podría ver como el resultado de que Boo hubiese crecido y alcanzado la madurez, ya que aunque demuestra tener una impulsividad bastante cercana a la de su forma pura, además también posee la habilidad de sentir el Ki, siendo esta la forma por la que logró encontrar el escondite de los Guerreros Z en el templo de Kamisama, es más listo que estando en esta última. Tuvo una batalla con Gotenks Super Saiyajin 3, donde logró ponerlo en aprietos, aunque luego Gotenks lograba vencerlo. Tras la finalización de la fusión, Trunks y Goten volvieron a estar a su merced. Todo cambió al pelear con Gohan (Estado Definitivo, el cual lo convierte en el ser más poderoso de todo el universo de Dragon Ball sin necesidad de otro, ya sea fusionado o absorbido) recibiendo de éste una brutal paliza. Boo absorbe a Gotenks, Piccolo y Gohan, consiguiendo así más poder. Después de absorber a Gotenks y Piccolo y sumarlos a su poder, logra superar a Gohan hasta que la fusión de los niños termina y "Súper" Boo cambia a la apariencia de Piccolo, siendo más débil que Gohan. Con Gohan absorbido, es el segundo ser más poderoso del universo Dragon Ball, solo superado por Súper Vegetto. Éste lo humilla y lo fuerza a absorberlo donde dentro de su cuerpo, Goku y Vegeta sacan a sus amigos y al Boo bueno causando que perdiera todos sus poderes y personalidad, convirtiéndose en el Majin Boo puro.

Majin Boo Puro 
El Boo , también conocido como «pequeño Boo» por los fanáticos, es el Boo original creado y controlado por Bibidi, el padre de Babidi, aparece cuando Goku y Vegeta liberan a todos los que habían sido absorbidos por el Boo malo. Tiene la apariencia de un niño (de unos 11 o 12 años) en comparación con las otras versiones. No posee ningún otro sentimiento más que la maldad, lo que vuelve su comportamiento impredecible y sumamente irritante, es capaz de lanzar gritos de furia de una potencia devastadora y no tiene escrúpulos en matar a cualquier ser viviente que se atraviese en su camino, siendo más sensible a la diversión que le produce devastar y aniquilar a cualquier ser vivo que se le atraviese en su camino, aunque ya no responde a la ira con la misma facilidad que en estados anteriores. En esta forma Boo es destruido completamente por una Cho Genkidama. Al ser puro posee su poder de regeneración al 100%, esto significa que por mucho que se regenere jamás se agota. La única debilidad real que parece tener es que, al experimentar ira y deseo de venganza (separados de la diversión pura), su cuerpo reacciona haciéndolo expulsar dolorosamente toda fuente de bondad o de cualquier otro sentimiento contrario a su maldad, impidiendo momentáneamente que pueda combatir. Esta debilidad desaparece al no quedar en él ninguna fuente de este tipo.

Referencias 

Personajes de Dragon Ball
Asesinos en masa ficticios
Criaturas amorfas ficticias